

Références 

Ouvrages, sites internet
 
 
 
 
 
 Marble Institute of America (deux valeurs sont données : les plus élevées et les plus basses)
 HyperPhysics, aussi d'après Young, Hugh D., University Physics, 7th Ed. Table 15-5. (les données de HyperPhysics devraient toutes être à 20C)
 Hukseflux Thermal Sensors
 Engineers Edge
 GoodFellow
 Physical Properties and Moisture Relations of Wood
 Conductivité thermique de l'air en fonction de la température : 
 Thermal Properties - Silica Aerogels
 Machinery's Handbook - properties of materials p404
 
 Frequently Asked Questions About Forest Lightning - Forest Fire in Canada - The Earth's Electrical Structure
 Alumina ( Al2O3 ) - Physical, Mechanical, Thermal, Electrical and Chemical Properties - Supplier Dat
 EngineeringToolbox.com
 Calcul de la conductivité thermique

Conductivité thermique
conductivite thermique